Gabriel Kielland kan syfta på: 

* Gabriel Schanche Kielland (1760–1821), norsk affärsman och konsul
 Gabriel Kirsebom Kielland (1796–1854), norsk präst och missionspionjär
 Gabriel Kielland (1871–1960), norsk konstnär
 Gabriel Kielland (1864–1938), norsk sjömilitär